L'évêché est, dans la tradition chrétienne, la plus petite communauté qui puisse être appelée Église.
 Le club de l’Évêché est une organisation politique constituée par des membres de l’Assemblée électorale de Paris qui fonctionna en 1791 et 1792.
 Le pont de l'Évêché est un pont enjambant la Sambre à Namur.
 L'hospice de l'Évêché est un ancien bâtiment de l'Archidiocèse de Paris aujourd'hui disparu.
 Plusieurs jardins sont connus comme .
 Le musée de l’Évêché est le musée municipal de la ville de Limoges.
 L'Évêché est le surnom du Commissariat Central de Police de Marseille, installé dans le palais épiscopal de Marseille.